El Príncipe Federico Segismundo de Prusia (17 de diciembre de 1891 - 6 de julio de 1927) fue un piloto de la I Guerra Mundial y miembro de la Casa de Hohenzollern. Era el hijo del Príncipe Federico Leopoldo de Prusia y la Princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Primeros años 
En el Palacio Glienicke nació el Príncipe Federico Segismundo del Príncipe Federico Leopoldo de Prusia y su esposa la Princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg el 17 de diciembre de 1891. Era el segundo hijo y el mayor de los hijos varones; sus hermanos incluirían a la Princesa Victoria Margarita, el Príncipe Federico Carlos, y el Príncipe Federico Leopoldo.

Como otros miembros de los Hohenzollern como el Príncipe Enrique de Prusia, Federico estuvo muy interesado en la aviación. En 1911, empezó la construcción de un aeroplano en el Palacio Glienicke, con la esperanza de probarlo en la primavera siguiente. En 1917, él y su hermano Federico Carlos se unieron al cuerpo aéreo alemán. Posteriormente ese año, su hermano murió de heridas de guerra.

Matrimonio e hijos 
El 27 de abril de 1916 contrajo matrimonio en Jagdschloss Klein-Glienicke en Berlín con la Princesa María Luisa de Schaumburg-Lippe (una hija del Príncipe Federico de Schaumburg-Lippe y la Princesa Luisa de Dinamarca).

Tuvieron dos hijos:

 Luisa Victoria Margarita Antonieta Sieglinde Alejandrina Estefanía Thyra (1917-2009), desposó a Hans Reinhold.
 Federico Carlos Víctor Esteban Cristián (1919-2006), desposó a Lady Herminia María Morton Stuart y por segunda vez a Adelaida von Bockum-Dolffs.

Muerte 
Él y su esposa eran grandes amantes de los caballos, y él era considerado uno de los mejores jinetes en Alemania. La pareja pasaba gran parte de su tiempo montando y entrenando caballos en su finca de Mecklemburgo, así como en su finca en el Palacio Glienicke en las cercanías de Potsdam. Federico era popular entre el pueblo alemán.

El 5 de julio de 1927 a la edad de 35 años en Lucerna, Suiza, Federico Segismundo cayó del caballo. Estaba participando en un torneo internacional; mientras hacía un salto difícil, cayó y su pie se enganchó en el estribo. Antes de poder liberarse, el caballo le pisó el pecho múltiples veces, rompiéndole cinco costillas y causándole otras heridas. Fue llevado rápidamente al hospital donde murió al día siguiente de sus heridas.

Su cuerpo fue trasladado a Potsdam, donde se celebró una ceremonia fúnebre. Atendieron importantes miembros de la dinastía Hohenzollern, incluyendo al anterior Príncipe Heredero Guillermo de Prusia y su hermano Eitel Federico de Prusia. Fue enterrado en el Palacio Glienicke junto a su hermana la Princesa Victoria Margarita de Prusia.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 Su Alteza Real el príncipe Federico Segismundo de Prusia.

Órdenes 
Caballero de la  orden del Águila Negra. (diciembre de 1901, )
 Caballero gran cruz (con corona) de la orden del Águila Roja. (1901, )
 Caballero de primera clase de la orden de la Corona Prusiana. (1901, )
 Caballero gran comandante de la Real Orden de Hohenzollern, (ca. 1901, )
 Cruz de Hierro, Segunda Clase
 Cruz de Hierro, Primera Clase
 Flugzeugführerabzeichen (Medalla de calificación de piloto)

Empleos 
 1. Garderegiment zu Fuß (1.º Regimiento de Guardias de Infantería), Teniente à la suite desde 1901; Teniente para 1908.
 2. Leib-Husaren-Regiment Königin Viktoria von Preußen Nr. 2, Rittmeister (capitán de caballería), durante la I Guerra Mundial.
 Fliegerabteilung 22 (escuadrón de observación aérea), 1917-1918

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Zivkovic, Georg: Heer- und Flottenführer der Welt. Biblio Verlag, Osnabrück, 1971 S. 427-428 
 C. Arnold McNaughton: The Book of Kings: A Royal Genealogy, in 3 volumes (London, U.K.: Garnstone Press, 1973), volume 1, page 67.

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Personas de Berlín
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Potsdam
Fallecidos en Lucerna
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia